Monika eller Monica kan syta på

 Monika – ett kvinnonamn
 Monica – en figur i Ica:s marknadsföring
 Sommaren med Monika – en film från 1953 i regi av Ingmar Bergman

Sånger 
 Monika (sång) – en sång framförd av gruppen Island
 Monica (sång) – en sång skriven av Magnus Andersson (musik) och Lars Waldefeldt (text)
 Hej Hej Monika – en singel av Nic & the Family

Se även
 Santa Monica (olika betydelser)